Kubek ist der Familienname folgender Personen:

Anthony Kubek (1920–2003), US-amerikanischer Historiker
Werner Kubek (1938–2020), deutscher Fußballspieler